Стадион под Малим брдом јесте фудбалски стадион у Петровцу, Црна Гора. Стадион има капацитет од 1630 места и од 2013. године испуњава услове УЕФА-е.

Историја 
Стадион под Малим брдом саграђен је 1969. године, исте године када је и основан ОФК Петровац. Налази се близу обале Јадранског мора. Стадион је реконструисан три пута, 2001, 2006. и 2013. После последњег реновирања, стадион је испунио стандарде УЕФА за играње утакмица Лиге шампиона и Лиге Европе, као и играње међународних утакмица.

Стадион под Малим брдом био је домаћин прве европске утакмице у јулу 2014. године.

Корисници стадиона 
Домаћи је стадион клуба ОФК Петровац, члана црногорске Прве лиге. Такође, Стадион под Малим брдом угошћава и женску фудбалску репрезентацију Црне Горе. Прву утакмицу у оквиру европских такмичења у Петровцу одиграли су Ловћен и Жељезничар у Лиги Европе 2014/15. До данашњих дана, стадион је био домаћин клубовима Рудар (у квалификацијама за Лигу шампиона) и Бокељ (у Лиги Европе).

Види још 

 Петровац
 ОФК Петровац
 Будва

Референце

Спољашње везе 
 Информације о стадиону 

Стадиони у Црној Гори
Грађевине у Будви
Спорт у Будви